Domien Ingels, Belgisch beeldhouwer
 Nick Ingels, Belgisch wielrenner
 Yngvild Ingels, Belgisch politica

Nederlandse of Vlaamse achternaam